Tigrensi – abitanti di Arroio do Tigre
Tigrensi – abitanti di Tigre (Argentina)